ITO steht für:
 Ito-Zelle, Zelltyp der Leber
 Indiumzinnoxid, chemischer Stoff
 Independent Transmission Operator „unabhängige Übertragungsnetzbetreiber“ für Gas und Strom gemäß Drittes Energiepaket der EU von 2009
 International Trade Organization, nach dem Zweiten Weltkrieg geplante Internationale Handelsorganisation
 Istanbuler Handelskammer in der Türkei
 den internationalen Zusammenschluss des Theater der Unterdrückten
 IT-Offizier, Dienststellung der Bundeswehr für Offiziere mit Aufgaben bezüglich der Informationstechnologie
 Flughafen Hilo (IATA-Code), Flughafen von Hilo auf der Insel Hawaiʻi

ito steht für:
 Itonama (ISO-639-3-Code), gefährdete isolierte Sprache im Amazonas-Tiefland von Bolivien

Siehe auch:
 Itō, Begriffsklärung

ITO